Васил Симов може да се отнася за:
 Васил Симов (1934 – 1995) – български волейболист
 Васил Симов (р. 1958) - български икономист, изпълнителен директор на „Софийска стокова борса“ АД и на „Българо-американска кредитна банка“ АД
 Васил Симов (р. 1959) – български футболист
 Васил Симов (зала) - спортна зала, ВК ЦСКА домакинства срещите си.